Mahlknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Mahlknecht (* 1940), deutsch-italienischer Autor und Heimatforscher
 Edmund Mahlknecht (1820–1903), österreichischer Maler 
 Erhard Mahlknecht (* 1966), italienischer Naturbahnrodler
 Ivo Mahlknecht (1939–2020), italienischer Skirennläufer
 Johann Dominik Mahlknecht (1793–1876), österreichischer Bildhauer
 Joseph Anton Mahlknecht (1827–1869), österreichischer Maler
 Selma Mahlknecht (* 1979), italienische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Dramaturgin
 Ulrich Mahlknecht (* 1967), deutscher Mediziner